Путилово — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Путилово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Путилово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Путилово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Путилово — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Путилово — село в Кировском районе Ленинградской области.
 Путилово — село в Пушкинском районе Московской области.
 Путилово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Путилово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Путилово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Путилово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Путилово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Путилово — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Путилово — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Железнодорожный пункт 
 Путилово — железнодорожная платформа на ветке Софрино — Красноармейск в Московской области.

См. также 
 Путилова — деревня в Алапаевском районе Свердловской области.